
Осцилля́тор ( — качаюсь) — система, совершающая колебания, то есть показатели которой периодически повторяются во времени.

Физика 
Понятие осциллятора играет важную роль в физике и повсеместно используется, например, в квантовой механике и квантовой теории поля, теории твёрдого тела, электромагнитных излучений, колебательных спектров молекул. В принципе это понятие используется по крайней мере при описании почти любой линейной или близкой к линейности физической системы, и уже поэтому пронизывает практически всю физику. Примеры простейших осцилляторов — маятник и колебательный контур.
 Гармонический осциллятор
 Осциллятор Дуффинга
 Осциллятор Чуа
 Осциллятор Ван дер Поля
 Ослабленный осциллятор
 LC-осциллятор

Электроника и радиотехника 
 Генератор сигналов
 Кварцевый генератор
 Генератор Армстронга
 Генератор Вачкара
 Генератор Клаппа
 Генератор Колпитца
 Генератор Хартли
 Кольцевой генератор

Экономика 
 Осцилляторы в техническом анализе — класс индикаторов технического анализа, которые характеризуют состояние перекупленности (overbought) или перепроданности (oversold) рынка. Они, как правило, эффективны при стационарном состоянии рынка, когда цена двигается в пределах сравнительно узкого «рыночного коридора». Например, Осциллятор Макклеллана.

Физиология 
 Клетка-осциллятор

Компьютерное моделирование 
 Осциллятор — класс конфигураций в игре «Жизни» (созданной Конвеем модели клеточного автомата).

Техника 
 Осциллятор в сварке — устройство, предназначенное для бесконтактного возбуждения электрической дуги и стабилизации горения дуги при сварке малыми токами.
 Скважинный осциллятор — устройство для механического способа снижения сил трения бурильной колонны о стенки скважины.

Музыка 
 Осциллятор в электронной музыке — тип синтезатора.

См. также 
 Осциллистор
 Осциллограф